El título  El laberinto de Alicia puede hacer referencia a:

 El laberinto de Alicia, telenovela chilena producida por Televisión Nacional de Chile en 2011;
 El laberinto de Alicia, telenovela colombiana producida por Vista Producciones y RCN Televisión en 2014.